Słoń Benjamin – niemiecki serial animowany z lat 1988-2002 roku, opowiadający o mówiącym słoniu Benjaminie Blümchenie i jego przyjacielu Ottonie. Serial oparty jest na słuchowiskach Elfie Donnelly.

Obsada głosowa 
 Edgar Ott – Benjamin Blümchen (I seria)
 Jürgen Kluckert – Benjamin Blümchen (I seria)
 Katja Primel – Otto
 Wolfgang Ziffer – kruk Guliwer
 Gisela Fritsch – Karla Kolumna
 Hermann Wagner – dyrektor Zwierzomił (I seria)
 Eric Vaessen – dyrektor Zwierzomił (II seria)
 Till Hagen – Karl
 Heinz Giese – burmistrz
 Wilfried Herbst – sekretarz Pikler
 Friedrich G. Beckhaus – baron Blunderbuss

Wersja polska (I seria) 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Dialogi: Elżbieta Kowalska
Dźwięk: Joanna Napieralska
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-6)
 Ryszard Lenartowicz (odc. 7-12)
Kierownictwo produkcji:
 Wiesława Lipińska (odc. 1-6)
 Zbigniew Stanek (odc. 7-12) 
Teksty piosenek: Ryszard Skalski
Kierownictwo muzyczne: Czesław Majewski
Wystąpili: 
 Janusz Marcinowicz – Słoń Benjamin
 Aleksandra Rojewska – Otto
 Andrzej Arciszewski – kruk Guliwer
 Barbara Bursztynowicz – Karla Kolumna
 Jacek Jarosz – dyrektor Zwierzomił
 Tomasz Stockinger – Karl
 Włodzimierz Bednarski – burmistrz
 Aleksander Gawroński – sekretarz Pikler
 Janusz Zakrzeński – narrator
 Tomasz Zaliwski –
 marynarz,
 nurek
 Ryszard Nawrocki –
 kapelusznik,
 kierownik
 Ewa Kania –
 sprzedawczyni,
 Petra,
 matka Ottona
 Lech Ordon – sprzedawca
 Jerzy Tkaczyk – Święty Mikołaj
 Ryszard Barycz – policjant
 Ilona Kuśmierska – Bibi Blocksberg (odc. 5)
 Jolanta Wołłejko – Barbara
 Janusz Bukowski – Blachmann
 Krzysztof Kumor – kustosz
 Krystyna Kołodziejczyk – pani Gerda Pączek
 Aleksander Mikołajczak – ojciec Ottona
 Jan Prochyra – kapitan
 Joanna Sobieska – Katarzyna
 Krzysztof Chmielewski – Dziecko
 Robert Kowalski – strażnik muzeum
 Andrzej Zieliński – przewodnik
 Krzysztof Kołbasiuk – sprzedawca
 Jacek Bursztynowicz – detektyw wynajęty do poszukiwań zaginionej małej pandy
 Mariusz Leszczyński – oficer straży pożarnej
 Leopold Matuszczak – dyrektor szkoły
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Wersja polska (II seria) 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Tłumaczenie i dialogi: Stanisława Dziedziczak
Dźwięk: Wiesław Jurgała
Montaż: Danuta Rajewska
Kierownik produkcji: Krystyna Dynarowska
Wystąpili:
 Dariusz Odija – słoń Benjamin
 Anna Apostolakis – Otto
 Michał Bukowski – kruk Guliwer
 Agata Gawrońska-Bauman – Karla Kolumna
 Jacek Jarosz – dyrektor Zwierzomił
 Jacek Kopczyński – Karl
 Włodzimierz Bednarski – burmistrz
 Jarosław Domin – sekretarz Pikler
 Wojciech Paszkowski – baron Blunderbuss
 Eugeniusz Robaczewski – James
 Tomasz Steciuk – doktor Howler
 Krystyna Kozanecka –
 Zuzia,
 siostrzenica barona (odc. 29)
 Katarzyna Skolimowska – szefowa
 Stanisław Brudny – pan Herrinbeck (odc. 29) 
 Beata Jankowska-Tzimas – siostrzeniec barona (odc. 29)
 Iwona Rulewicz
 Brygida Turowska
 Elżbieta Bednarek
 Joanna Jędryka
 Łukasz Lewandowski
 Ryszard Nawrocki
 Cynthia Kaszyńska
 Wojciech Machnicki
 Ryszard Olesiński
 Rafał Walentowicz
 Krystyna Kozanecka
 Hanna Kinder-Kiss
 Monika Wierzbicka
 Krzysztof Strużycki
 Jan Kulczycki
 Katarzyna Tatarak
 Mieczysław Morański
i inni

Lektor: Krzysztof Mielańczuk

Spis odcinków

1991 rok

2002 rok

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o słoniach
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1988
Seriale telewizyjne zakończone w 2002